Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1982 года проведён в апреле в округе Лент города Неймеген.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытные — Барбара Грас (десятый турнир) и Эф Ньювенхёйзен (девятый турнир).

Вице-чемпионка 1980 года Мике Хейтмейер впервые стала чемпионкой страны. Эф Ньювенхёйзен, чемпионка 1975 года, стала второй. Дебютантка Карен Ван Лит — бронзовый призёр. Карен 16 лет, и с этого успешного чемпионата начался её подъём на вершину мирового шашечного спорта. В будущем она станет многократным призёром чемпионатов мира и 11-кратной чемпионкой Нидерландов.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1982 года
1982 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1982 году
женщины 1982
Спортивные соревнования в Неймегене